Pettineo, comune della città metropolitana di Messina.
 Pettineo, un muscolo della coscia.